Pietri ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Uslar Pietri (1906–2001), venezolanischer Schriftsteller, Diplomat und Politiker
 Charles Pietri (1932–1991), französischer Historiker
 Dorando Pietri (1885–1942), italienischer Leichtathlet
 Giuseppe Pietri (1886–1946), italienischer Komponist
 Loïc Pietri (* 1990), französischer Judoka
 Pietro de’ Pietri, italienischer Maler

Siehe auch:
 Petri